Saint-Georges-du-Bois (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Georges-du-Bois (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Georges-du-Bois (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary